Antoni Stankiewicz – vescovo cattolico polacco
 Kasia Stankiewicz – cantante polacca
 Richard Stankiewicz – scultore statunitense
 Tomasz Stankiewicz – pistard polacco